Pano pode referir-se a:
 Têxtil
 Pano da costa — um tecido artesanal brasileiro de origem africana
 Panos — grupos indígenas cujas línguas pertencem à família linguística pano
 Família Pano — família linguística de povos indígenas do Brasil e da Bolívia
 Pano de muralha — troço de uma muralha
 Pano branco — nome vulgarmente dado no Brasil a um tipo de micose
 Vela (náutica) — as velas de uma embarcação são chamadas pano

Desambiguação